Grabovac je naselje u općini Čeminac u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Šport 
 HNK Grabovac

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji